Romy peut désigner :

Patronyme 

 Bruno Romy, un acteur et un réalisateur de cinéma français.
 Kevin Romy, un joueur suisse de hockey sur glace.

Pseudonyme 

 Romy, une chanteuse allemande,
Romy (Youtubeuse), une influenceuse, youtubeuse et autrice française.

Divers 
 Le Romy est une récompense du cinéma et de la télévision autrichienne qui est décernée chaque année.

Voir aussi

Lien externe 
 
Patronyme normand
Patronyme alsacien
Patronyme franc-comtois
Patronyme suisse